Lucero si può riferire a:

Lucero – una razza di pecora originaria del centro e sudamerica chiamata anche Criollo
Lucero – divinità della religione Palo Mayombe
Lucero – fermata della metropolitana di Madrid
Lucero – re di Ardea di epoca preromana

Musica
Lucero – attrice e cantante pop messicana nata nel 1969
Lucero – album della cantante Lucero del 1993
Lucero – gruppo musicale statunitense
 Lucero – demo dei Lucero del 1998
Lucero – album dei Lucero del 2001
Lucero – singolo degli Avalanch

Sport
Juan Manuel Lucero – calciatore argentino nato nel 1985
Adrián Lucero – calciatore argentino nato nel 1984
Emmanuel Lucero – pugile messicano nato nel 1978